Toponímia:
 Costa Rica: Moravia (Costa Rica), municipi de la província de San José.
 Estats Units:
 Moravia (Iowa)
 Moravia (Nova York)
 Txèquia:
 Moràvia, regió històrica a l'est de la de la República Txeca.
 Gran Moràvia, antic imperi eslau a l'Europa central.
 Protectorat de Bohèmia i Moràvia, estat titella del Tercer Reich.
 Regió de Moràvia Meridional, subdivisió (kraj) de la República Txeca.
 Regió de Moràvia i Silèsia, subdivisió (kraj) de la República Txeca.
 Biografies: Alberto Moravia (Roma, 1907 - 1990), escriptor italià.